Le tournoi de tennis de Tokyo est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2004, classée en catégorie Tier I, se dispute du 3 au .

Lindsay Davenport remporte le simple dames. En finale, elle bat Magdalena Maleeva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cara Black et Rennae Stubbs.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tokyo
 Saison 2004 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 

WTA 2004
Tokyo
Sport au Japon en 2004
Tennis en février 2004